Сегунда 2016/2017 () — 86-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 19 августа 2016 года и закончился 11 июня 2017 года. В чемпионате принимали участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

2016/2017
Спорт в Испании в 2016 году
Спорт в Испании в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017